Francisco Soler puede referirse a:

 Francisco Soler, ( 1645-1688) compositor y maestro de capilla español.
 Francisco Soler, (1723-1784) compositor y maestro de capilla español.
 Francisco Soler Atencia, (1970-) futbolista español.
 Francisco Soler Cirila, (1835-1923) cirujano argentino.
 Francisco Soler Grima, (1924-1982) filósofo chileno-español.
 Francisco Soler Rovirosa, (1836-1900) pintor español.